DiMarco ist der Familienname folgender Personen:

 Adam DiMarco (* 1990), kanadischer Schauspieler
 Chris DiMarco (* 1968), US-amerikanischer Profigolfer
 Nyle DiMarco (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler, Model und Aktivist
 Patrick DiMarco (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler